Seesender steht für:

 Piratensender, der von See aus sendet
 Radio Zürisee, ein Radiosender